Фолио может означать:
 Фолио (издательство) — русское и украинское книжное издательство, Харьков — Москва.
 Фолио-Пресс — российское издательство, Санкт-Петербург.
 Ин-фолио (In folio, 2°, Fo) — формат издания книги, равный половине размера типографского листа.
 Первое фолио (англ. Folio) — издание сочинений Шекспира 1623 года под названием: «Мистера Уильяма Шекспира комедии, хроники и трагедии. Напечатано с точных и подлинных текстов».
 Второе фолио (англ. Second Folio) — издание сочинений Шекспира 1632 года.
 Третье фолио (англ. Third Folio) — издание сочинений Шекспира 1663—1664 годов.
 Четвёртое фолио (англ. Fourth Folio) — издание сочинений Шекспира 1685 года.

См. также 
 Фоли
 Фольи